Orito puede referirse a:

 Orito, pedanía del municipio de Monforte del Cid, en la provincia de Alicante (España);
 Orito, municipio del departamento del Putumayo (Colombia);
 Orito, caserío de la comuna de Isla de Pascua (Chile).